Station Sarlat-la-Canéda is een spoorwegstation in de Franse gemeente Sarlat-la-Canéda. Het is een kopstation aan lijn 26 (Sarlat-Bordeaux) van TER Nouvelle-Aquitaine.

Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Caneda